Fisalia – altro nome con cui è nota la caravella portoghese (Physalia physalis)
  – sommergibile della Regia Marina varato nel 1912
  – sommergibile della Regia Marina varato nel 1932 e affondato nel 1941 al largo delle coste israeliane